La Región Metropolitana de México, es la zona conformada por el Distrito Federal (México) y el Estado de México, ubicada geográficamente en el centro de la República Mexicana.

Esta región, en un país con una larga historia de centralización, es la más poblada, la más rica en términos de concentración del ingreso nacional y la que alberga el mayor número de instituciones políticas, sociales, de educación y cultura. En términos demográficos, la región cuenta con 24, 031, 000 personas.

Véase también
Zona metropolitana del valle de México

Referencias

Regiones megalopolitanas de México